Étienne Pasquier peut désigner :
 Étienne Pasquier (1529-1615), homme d'État, historien, humaniste, poète et juriste français ;
 Étienne Pasquier (1905-1997), violoncelliste français.

Voir aussi 
 Étienne-Denis Pasquier (1767-1862), duc et homme politique français